Eusuchia — підряд рептилій, що існує з початку крейдового періоду. Всі сучасні крокодили, а також частина вимерлих, належать до підряду Eusuchia.

Опис 
На відміну від примітивних крокодиломорфів, евзухії мають вторинне кісткове піднебіння. Це надає їм можливість дихати носом. У евзухій вторинне кісткове піднебіння найрозвиненіше поміж крокодилів.

Сучасні представники 

 Алігаторові (Alligatoridae)
 Крокодилові (Crocodylidae)
 Гавіалові (Gavialidae)

Філогенія
Філогенічна кладограма, що зображує еволюційні зв'язки всередині групи, за Holliday and Gardner, 2012:

Кладограма запропонована Puértolas, Canudo and Cruzado-Caballero, 2011:

Джерела 
 
 

Архозаври